Глинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Глинская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии, Екатеринбургский уезд
 Глинская волость (Роменский уезд) — в составе Полтавской губернии, Роменский уезд
 Глинская волость (Александрийский уезд) — в составе Херсонской губернии, Александрийский уезд